Niemcy:
 Kassel-Oberzwehren – okręg administracyjny Kassel
 Kassel-Oberzwehren – stacja kolejowa w Kassel